

Ґоздкув — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Ґоздкув — село в гміні Оронсько Шидловецького повіту Мазовецького воєводства